Terray ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Marie Terray (1715–1778), Priester und französischer Finanzminister unter Ludwig XV. von Frankreich
 Lionel Terray (1921–1965), französischer Bergsteiger